В този списък са включени всички по-известни групи, свирещи ню метъл.

Списък с банди

0 – 9 
  7000$
  40 Below Summer
  3rd Strike
  12 Stones
  36 Crazyfists
  7th Day Slumber
  4Lyn

A-E 
  Artery
  Asking Alexandria
  Adema
  AMATORY
  American Head Charge
  Blindspott
  Bloodhound Gang
  Bobaflex
  Brougham
  Burn Season
  Celldweller
  Coal Chamber
  Cold
  Crazy Town
  Çilekeş
  Depswa
  Disturbed
  downthesun
  Drowning Pool
  Dry Cell
  Dry Kill Logic
  Dying For A Pie
  East West
 Ektomorf
  Element Eighty
  Endo
  Evanescence
  Evil Not Alone

F-J 
  Factory 81
  Finger Eleven
  Five.Bolt.Main
  Flaw
  From Zero
  Fuel
  Future Leaders of the World
  grade 8
  Guano Apes
  Habeas Corpus
  Heresy of the shadows
  Human Waste Project
  Ill Niño
  Index Case

K-O 
  Korn
  Kittie
  Kluaythai
  Lifer
  Limp Bizkit
  Linea 77
  Linkin Park
  Lostprophets
  Louna
  Toby Mac
  maNga
  Microwave
  Motograter
  Mudvayne
  Mushroomhead
  Nonpoint
  No One
  Otep

P-T 
  Panda
  Panik
  P.O.D.
  Papa Roach
  Passenger
  Pleymo
  Primer 55
  PsyShit
  Pulse Ultra
  Puya
  RED
  Resorte
  Reveille
  Saint Loco
  Seo Taiji
  Sevendust
  Skinhate
  Skrape
  Skre4
  Slaves on Dope
  Slipknot
  SLOT
  SOiL
  Soulfly (само ранните албуми)
  Smash Hit Combo
  Snot
  Spineshank
  Switched
  Taproot (само ранните албуми)
  The Union Underground
  Trapt
  Trust Company
  Twisted Machine
  Twisted Method
  Tracktor Bowling

U-Z 
  Ultraspank
  Unloco
  Unjust
  Wicked Wisdom
  Watcha

Списъци
Метъл групи